Wada se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Yuiti Wada
 Koichiro Wada